Rezultati Odprtega prvenstva Francije 2012 v tenisu za ženske dvojice.

Postavljene igralce 
Seznam postavljenih igralk. Sara Errani in Roberta Vinci sta postali prvakinji, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

  Liezel Huber /  Lisa Raymond (prvi krog)
  Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (četrtfinale)
  Vania King /  Jaroslava Švedova (četrtfinale)
  Sara Errani /  Roberta Vinci (prvakinji)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (polfinale)
  Jekaterina Makarova /  Jelena Vesnina (četrtfinale)
  Marija Kirilenko /  Nadja Petrova (finale)
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová ''(prvi krog)

<ol start=9> 
  Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová ''(drugi krog)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears ''(drugi krog)
  Anabel Medina Garrigues /  Arantxa Parra Santonja ''(tretji krog)
  Nuria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez ''(polfinale)
  Svetlana Kuznecova /  Vera Zvonareva (odstop)
  Jarmila Gajdošová /  Anastasia Rodionova ''(četrtfinale)
  Bethanie Mattek-Sands /  Sania Mirza ''(prvi krog)
  Marina Erakovic /  Monica Niculescu ''(drugi krog)
  Gisela Dulko /  Paola Suárez ''(drugi krog)

Rezultati

Legenda

Zaključni boji
{{8TeamBracket-Tennis3
|RD1=Četrtfinale
|RD2=Polfinale
|RD3=Finale

|team-width=175

|RD1-seed1=14
|RD1-team1= Jarmila Gajdošová  Anastasia Rodionova
|RD1-score1-1=2
|RD1-score1-2=3
|RD1-score1-3= 
|RD1-seed2=12
|RD1-team2=|RD1-score2-1=6
|RD1-score2-2=6
|RD1-score2-3= 

|RD1-seed3=4
|RD1-team3= Sara Errani  Roberta Vinci
|RD1-score3-1=6
|RD1-score3-2=5
|RD1-score3-3=6
|RD1-seed4=6
|RD1-team4= Jekaterina Makarova  Jelena Vesnina
|RD1-score4-1=4
|RD1-score4-2=7
|RD1-score4-3=4

|RD1-seed5=7
|RD1-team5= Marija Kirilenko  Nadja Petrova
|RD1-score5-1=6
|RD1-score5-2=6
|RD1-score5-3=
|RD1-seed6=3
|RD1-team6= Vania King  Jaroslava Švedova
|RD1-score6-1=3
|RD1-score6-2=4
|RD1-score6-3=

|RD1-seed7=5
|RD1-team7= Andrea Hlaváčková  Lucie Hradecká
|RD1-score7-1=6
|RD1-score7-2=5
|RD1-score7-3=7<sup>7
|RD1-seed8=2
|RD1-team8= Květa Peschke  Katarina Srebotnik
|RD1-score8-1=1
|RD1-score8-2=7
|RD1-score8-3=6<sup>4

|RD2-seed1=12
|RD2-team1=
|RD2-score1-1=4
|RD2-score1-2=2
|RD2-score1-3=
|RD2-seed2=4
|RD2-team2= Sara Errani  Roberta Vinci
|RD2-score2-1=6
|RD2-score2-2=6
|RD2-score2-3=

|RD2-seed3=7
|RD2-team3= Marija Kirilenko  Nadja Petrova
|RD2-score3-1=4
|RD2-score3-2=7
|RD2-score3-3=7
|RD2-seed4=5
|RD2-team4= Andrea Hlaváčková  Lucie Hradecká
|RD2-score4-1=6
|RD2-score4-2=5
|RD2-score4-3=5

|RD3-seed1=4
|RD3-team1= Sara Errani  Roberta Vinci
|RD3-score1-1=4
|RD3-score1-2=6
|RD3-score1-3=6
|RD3-seed2=7
|RD3-team2= Marija Kirilenko  Nadja Petrova
|RD3-score2-1=6
|RD3-score2-2=4
|RD3-score2-3=2
}}

Zgornji del
1. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
|RD4=Četrtfinale

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= L Huber  L Raymond
| RD1-score01-1=3
| RD1-score01-2=5
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= K Kanepi  S Zhang
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=7
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= I Pavlovic  A Rezaï
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3=2
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= S Foretz Gacon  K Mladenovic
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= C Dellacqua  A Panova
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= E Birnerová  P Cetkovská
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= I-C Begu  S Pe'er
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=14
| RD1-team08= J Gajdošová  A Rodionova
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=12
| RD1-team09=

2. del

Spodnji del

3. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
|RD4=Četrtfinale

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= M Kirilenko  N Petrova
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= L Domínguez Lino  R Oprandi
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= A Amanmuradova  K Bondarenko
| RD1-score03-1=7<sup>7
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= C Suárez Navarro  A Jakimova
| RD1-score04-1=6<sup>2
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=3

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= C-j Chuang  V Duševina
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= P Hercog  U Radwańska
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=r
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= I Brémond  S Lefèvre
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=11
| RD1-team08=

4. del

Ženske dvojice
2012